Retschitz heißen folgende geographische Objekte:

 Retschitz (Gemeinde Sankt Urban), Ortschaft von Sankt Urban, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 eine Alm in der Schobergruppe bei Heiligenblut am Großglockner, Kärnten; siehe dazu Gössnitztal

 Řečice u Humpolce, Gemeinde im Okres Pelhřimov, Tschechien (dt. Retschitz)
 Řečice nad Bobrůvkou, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien (dt. Retschitz)
 Červená Řečice, Stadt im Okres Pelhřimov, Tschechien (dt. Roth Retschitz)
 Kardašova Řečice, Stadt im Okres Jindřichův Hradec, Tschechien (dt. Kardasch Retschitz)
 Řečice (Blatná), Ortsteil von Blatná, Okres Strakonice, Tschechien (dt. Retschitz)
 Řečice (Zábřezí-Řečice), Ortsteil von Zábřezí-Řečice, Okres Trutnov, Tschechien (dt. Retschitz)
 Račice (Málkov u Chomutova), abgebaggerter Ort auf den Fluren von Málkov u Chomutova, Okres Chomutov, Tschechien (dt. Retschitz)
sowie:
 Retschitz (Pießling), Bach vom Warscheneck bei Roßleithen, Oberösterreich

Siehe auch: 
 Řečice
 Ratschitz